Ческий:
 Ческий, Иван Васильевич (1777—1848) — русский художник-гравёр
 Ческий, Козьма Васильевич (1776—1813) — русский художник-гравёр